Tschajkyne (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschajkyne (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 Tschajkyne (Dschankoj), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj
 Tschajkyne (Simferopol), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol
 Tschajkyne (Cherson), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson